Jiří Holeček – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Josef Holeček – canoista cecoslovacco
 Milan Holeček – ex tennista cecoslovacco